Ахіра — (брат зла) в Біблії (Чис. 1:15; Чис. 2:27; Чис. 7:78,83; Чис. 10:29) — син Енана, головний в коліні Нефталима при переписі «синів Ізраїля» в Синайській пустелі. 
 Ахіра — в ісламі, «кінець», «те, що знаходиться в кінці». Позначає потойбічний світ, майбутнє життя. 
 Ахіра — персонаж повісті «Земля» Ольги Кобилянської; племінниця Івоніки і Марії.